Натуральне число 1202
 1202 рік до нашої ери
 1202 рік нашої ери